Села в Україні:
 Кам'янки — Вінницька область, Теплицький район
 Кам'янки — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підволочиський район

Див. також 
 Кам'янка